Les balistes sont des poissons qui constituent la famille des balistidés, rattachés à l'ordre des Tetraodontiformes.
 La baliste est une arme de siège de la Rome antique 
 La baliste est une arme de siège du Moyen Âge
 Le Baliste,  contre-torpilleur français de classe Arquebuse (1903)

Voir aussi 
 Balliste un des Trente Tyrans